Combelle ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Combelle (1912–1978), französischer Jazzmusiker
 François Combelle (1880–1953), französischer Komponist 
 Lucien Combelle (1913–1995), französischer Schriftsteller und Journalist 
 Philippe Combelle (* 1939), französischer Jazzmusiker